Суньеда ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Буреба. Занимает площадь 12,14 км². Население — 59 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Бургоса